Гранха Гусман има више значења:

 Гранха Гусман (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Гусман (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гусман, Салвадор Гусман (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику